Элина — словно меня и не было () — шведско-финский фильм Клауса Хярё. Фильм основан на романе «Словно меня и не было» шведской писательницы Черстин Юханссон из Бакке.

Сюжет 
Действие происходит в 1950 году. Девятилетняя Элина живёт со своими младшими братьями, сёстрами и матерью в Турнедалене на севере Швеции, недалеко от границы с Финляндией. Её отец, которого она очень любила, умер от туберкулеза несколько лет назад. Элина находит утешение в скитаниях на опасных болотах и ведёт беседы со своим покойным отцом. Элина также болела туберкулезом, но выздоровела. В связи с долгой болезнью Элина вынуждена остаться в школе на второй год и ходить в один класс со своей младшей сестрой Ирмой, где уроки ведёт строгая учительница Тура Хольм. Тура Хольм запрещает говорить в школе на финском языке и наказывает детей за это, полагая, что только те, кто говорит на шведском, может преуспеть в жизни. Семья Элины принадлежит к финноговорящему меньшинству, что вызывает неодобрение у учительницы, которая начинает травить Элину за высказывания на финском в классе. Мать Элины, сестра и новый молодой учитель становятся посредниками между Элиной и фрёкен Хольм, пытаясь разрешить этот конфликт.

В ролях 
 Натали Минневик — Элина
 Биби Андерссон — Тура Хольм
 Марьяана Майяала — Марта
 Хенрик Рафаельсен — Эйнар Бьёрк
 Тинд Сунебю — Ирма
 Бьёрн Гранат — врач
 Ярл Линдблад — Вейкко Ниеми
 Сара Арния — Сара
 Петер Рогерс — Антон
 Каролина Берггрен — Анна
 Аманда Андерссон — Кертту
 Сорро Свердендаль — Исак

Ссылки 
 Элина — будто меня и не было на Internet Movie Database
 Элина — будто меня и не было на Rediscovering Norway

Фильмы Швеции 2002 года
Фильмы-драмы Швеции
Экранизации романов Швеции